Узкое — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена на реке Ловать, в 12 км к западу от райцентра Усвяты.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 171 человек.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района